Alojzy Nowak (1894-1939) – podpułkownik Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Alojzy Nowak (ur. 1956) – polski ekonomista, rektor Uniwersytetu Warszawskiego